Juan José Gervasio Martiarena del Barranco y Fernández Campero: III marqués de Yavi, nació el 19 de julio de 1754 y murió en 1784. Era el único hijo varón del capitán Alejo Martiarena del Barranco (nacido en Guipúzcoa) y de la marquesa del Valle del Toxo, Manuela Micaela Ignacia Fernández Campero. 

Al asumir el título de marqués debido a una disposición en la fundación del Mayorazgo que establecía que los que ostentaran este título debían portar en primer lugar el apellido Fernández Campero, empezó a firmar Juan José Gervasio Fernández Campero.

El tercer Marqués del Valle de Tojo gozaría de un prestigio asentado en su desempeño como encomendero leal a la Corona Española, cuya conducta benévola hacia los indígenas contrastaba con el trato de los otros encomenderos altoperuanos. En una carta del Obispo del Tucumán, Manuel Abad e Illana dirigida al Rey Carlos III de España, fechada el 23 de agosto de 1768, se refería al Marqués Juan José Gervasio Fernández Campero en los siguientes términos:

"Yo suplico a Vuestra Majestad con vista de todo lo dicho, si le merece alguna fé un Obispo que ha sacrificado toda su robustez y la ha perdido por socorrer a estos miserables indios, que mandé abolir y anular todas las encomiendas conforme se vayan vacando por muerte de los encomenderos, que todos los indios extrañados por la avaricia de los encomenderos de natural, se restituyan a él, y que a éstos se los deje en libertad, aunque con la debida sujeción. De este modo saca Vuestra Majestad a los encomenderos del estado de condenación en que están casi todos porque ninguno hay que cumpla con su obligación. Solamente no me atreveré a decir esto del Marqués del Tojo que tiene su asiento en Yavi, el último lugar de este Obispado, y no muy distante del valle que da nombre a su marquesado. Este caballero que ahora es muy joven, y vive bajo la tutela de unos clérigos españoles tíos suyos, y es hombre de juicio. Si tiene algunos indios encomendados consigo, no les causa perjuicios, porque no los saca de su nativo suelo, y si sirve de ellos, los tiene muy bien adoctrinados y muy bien asistidos del pasto espiritual, por lo que mantiene en Yavi, una iglesia magnífica a sus expensas. Fuera de este encomendero, pido a Vuestra Majestad mande no se mande otros en adelante."

Juan José Gervasio Fernández Campero con su sobrina María Josefa Ignacia Pérez de Uriondo y Martiarena'', previa dispensa eclesiástica. De esta unión nacieron dos hijos varones:

Juan José Feliciano Fernández Campero y Pérez de Uriondo Martiarena, que será el IV marqués del Valle del Toxo.
Felipe Fernández Campero y Pérez de Uriondo Martiarena, quien engendró con Florencia Leyes a José Narciso Campero Leyes, quien sería presidente de Bolivia.

Antepasados 

<div>

Referencias

Nobles españoles en América
Gobernación del Tucumán
Nobles de Bolivia
Historia colonial de Bolivia
Familia Campero